Estrella (spanisch: „Stern“) ist:
 Estrella (Vorname), spanischer Vorname
 Estrella (Zuggattung), ehemalige Zuggattung für Nachtzüge in Spanien, siehe Liste von Zuggattungen#Spanien
 Kawasaki Estrella, Motorradmodell der Marke Kawasaki
 (11697) Estrella, Asteroid

Estrella ist der Familienname folgender Personen:
 Blanca Estrella de Méscoli (1915–1986), venezolanische Komponistin und Pianistin
 Conrado Estrella III. (* 1960), philippinischer Politiker, Farmer und Unternehmer
 Fermín Estrella Gutiérrez (1900–1990), argentinischer Schriftsteller
 Henry Estrella (* 1986), dominikanischer Tennisspieler
 Miguel Ángel Estrella (1940–2022), argentinischer Pianist
 Rafael Estrella Ureña (1889–1945), dominikanischer Politiker, Präsident der Dominikanischen Republik
 Víctor Estrella (* 1980), dominikanischer Tennisspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Estrella (Arizona), im Maricopa County
 Estrella (Colorado), im Alamosa County
 Estrella (Kalifornien), im San Luis Obispo County
 Estrella Camp, Arizona

La Estrella steht für:
 La Estrella, Stadt im Departamento Antioquia, Kolumbien
 La Estrella (Chapare), Gemeinde in der Provinz Chapare, Bolivien
 La Estrella (Gran Canaria), Gemeinde auf Gran Canaria
 La Estrella (Toledo), Ort in der Provinz Toledo, Spanien

Siehe auch:
 Estrella Damm, spanisches Bier nach Pilsner Brauart 
 Estrella Galicia, spanisches Lagerbier aus Galicien
 Estrella Polar, ehemaliges Hotel in der Antarktis
 Estrella River, Fließgewässer im San Luis Obispo County, Kalifornien
 Estrella Tunnel Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 La Esterella (1919–2011), flämische Sängerin
 Serra da Estrela (Begriffsklärung)